A834 steht für:
 Bundesautobahn 834, deutsche Autobahn
 A834 road, Fernstraße in Schottland